HMS Cornwall ist der Name von folgenden sechs Schiffen der Royal Navy des Vereinigten Königreiches, benannt nach dem Herzogtum Cornwall:

 HMS Cornwall (1692) war ein 80-Kanonen-Linienschiff der 3. Klasse, das 1692 vom Stapel lief und 1761 abgewrackt wurde.
 HMS Cornwall (1761), ein 74-Kanonen-Schiff, lief 1761 vom Stapel und wurde 1780 bei Gefechten in der Karibik so schwer beschädigt, dass sie als nicht reparaturwürdig abgebrannt wurde. 
 HMS Cornwall (1812) war ebenfalls ein 74-Kanonen-Schiff, das 1812 Stapellauf hatte, 1831 auf 50 Kanonen reduziert, 1869 in HMS Wellesley umbenannt und als Schulschiff verwendet wurde, bis es 1874 abgewrackt wurde.
 HMS Cornwall (1902) war ein Panzerkreuzer der Monmouth-Klasse, der 1902 vom Stapel lief und 1920 zum Abwracken verkauft wurde.
 HMS Cornwall (56), ein Schwerer Kreuzer der County-Klasse, lief 1926 vom Stapel und wurde 1942 bei der japanischen Attacke im Indischen Ozean durch Luftangriff versenkt.
 HMS Cornwall (F99) ist eine Fregatte der Broadsword-Klasse, die von 1985 bis 2011 in Dienst war.

Cornwall
HMS